Калихати:

 Калихати — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Калихати — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.